Coup Napoleon - een standaardcombinatie bij het dammen die ten onrechte aan Napoleon Bonaparte wordt toegeschreven
Bugatti Royale Coupé Napoléon Type 41 - een kostbaar exemplaar van de Bugatti Bugatti Royale Coupé Napoléon Type 41, een autotype uit 1926